Stazione di Seta – stazione ferroviaria giapponese a Ōtsu
Stazione di Seta – stazione ferroviaria giapponese a Ōzu